Szwajcaria:
 Entlebuch – okręg (Wahlkreis) w kantonie Lucerna
 Entlebuch – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Entlebuch
 Entlebuch – region
 Entlebuch – dawny okręg (Amt) w kantonie Lucerna